De 5 kilometer openwaterzwemmen voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2017 vond plaats op 15 juli 2017 in het Balatonmeer.

Uitslag 

 <small>* OTL = Out of time limit

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen 05